Ленковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ленковщина — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Ленковщина — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.
 Ленковщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.